Německá fotbalová Bundesliga 1970/71 probíhala podzimu 1970 do jara 1971. Byla 8. ročníkem bundesligy. Zúčastnilo se jí 18 týmů a vítězem se stal tým Borussia Mönchengladbach, který si zajistil účast v Poháru mistrů evropských zemí. Účast v Poháru vítězů pohárů si zajistil vítěz poháru FC Bayern Mnichov. V Poháru UEFA startovaly týmy na třetím až pátém místě - Hertha BSC, Eintracht Braunschweig a Hamburger SV a poražený finalista poháru 1. FC Köln. Sestoupily poslední dva týmy - Kickers Offenbach a Rot-Weiss Essen.

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

Německá fotbalová Bundesliga
Fotbal v Německu v roce 1970
Fotbal v Německu v roce 1971